Бјелина је појам који може да се односи на:

 бјелина - својство бијеле боје, бијелост;
 бјелина - појам у типографији;
 Бјелина - насеље у Далмацији.